Thannheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Thannheimer (1904–1971), deutscher Skispringer
 Wendelin Thannheimer (* 1999), deutscher Nordischer Kombinierer